est le titre de plusieurs films :
 The Desperado, film américain réalisé par Gilbert M. Anderson, sorti en 1910 ;
 The Desperado, film américain d'un réalisateur inconnu produit par Pathé Frères, sorti en 1912 ;
 The Desperado, film américain réalisé par Gilbert P. Hamilton, sorti en 1914 ;
 The Desperado, film américain réalisé par Thomas Carr, sorti en 1954 ;